Открытый чемпионат Мальорки по теннису 2017 () — 2-й розыгрыш профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых травяных кортах.

В 2017 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Санта-Понсе, Испания с 19 по 25 июня 2017 года. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Анастасия Павлюченкова (№ 18 в мире на тот момент). Россиянка проиграла во втором раунде  Юлии Гёргес из Германии. Под вторым номером посева выступила прошлогодняя финалистка Анастасия Севастова (№ 19 в мире). Латвийская теннисистка второй год подряд вышла в решающий матч и на этот раз смогла завоевать титул, обыграв обидчицу Павлюченковой — Юлию Гёргес. Прошлогодняя чемпионка Каролин Гарсия (№ 21 в мире) защищала свой титул под третьим номером посева и доиграла до полуфинала, где уступила Севастовой. Помимо Павлюченковой в основную сетку через квалификацию пробилась ещё одна россиянка Анна Калинская, уступившая уже на старте.

В парном разряде из-за отказа теннисисток не состоялся один полуфинал и финал. Титул автоматически достался первым номерам посева Мартине Хингис и Чжань Юнжань. Прошлогодние чемпионки Габриэла Дабровски и Мария Хосе Мартинес Санчес не защищали свой титул, однако Мартинес сыграла на турнире в дуэте с Андреей Клепач под четвёртым номером посева и они доиграли до четвертьфинала, где уступили прошедшим в несыгранный финал Анастасии Севастовой и Елене Янкович.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анастасия Севастова обыграла  Юлию Гёргес со счётом 6-4, 3-6, 6-3.
 Севастова выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гёргес сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Мартина Хингис /  Чжань Юнжань обыграли  Анастасию Севастову /  Елену Янкович без игры.
 Хингис выиграла 4-й парный титул в сезоне и 59-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чжань выиграла 5-й парный титул в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мальорки

 WTA Тур 2017

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Испания
Теннис
Июнь 2017 года
2017